Olena steht für:
 eine Variante des weiblichen Vornamens Alena
 Olena (Arkansas)
 Olena (Illinois)
 Olena (Ohio)
 Titularbistum Olena der römisch-katholischen Kirche
 Olena (Barberino Val d’Elsa), Ort (Località) der Gemeinde Barberino Val d’Elsa
 Olena (Software), eine Software-Plattform für Bildverarbeitung